Бальке — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бальке, Зигфрид (1902—1984) — немецкий политик, министр почты и связи ФРГ.
 Бальке, Эрика (1912—2003) — немецкая актриса и режиссёр.
 Бальке, Эрнст (1888—1912) — немецкий поэт, представитель раннего экспрессионизма.